Waldstadion (en ) peut se référer à l'un des multiples stades en Allemagne et en Autriche :

 Waldstadion (Aalen) d'Aalen, construit en 1949 ; 
 Waldstadion (Aix-la-Chapelle) d'Aix-la-Chapelle, construit en 1927 ; 
 Waldstadion (Francfort-sur-le-Main) de Francfort-sur-le-Main, construit en 1925 ;
 Waldstadion (Hombourg) de Hombourg, construit en 1937 ;
 Waldstadion (Pasching) de Pasching, construit en 1990 ; 
 Waldstadion (Pfullendorf) de Pfullendorf, construit en 1955.
 Waldstadion Trier de Trèves, construit en 1922.